Agnicourt-et-Séchelles – comune francese del dipartimento dell'Aisne, nella regione della Piccardia
 Marie-Jean Hérault de Séchelles – avvocato e politico francese
 Jean Moreau de Séchelles – funzionario e politico francese